Тья́гу Энри́ке Дами́л Го́меш (; 29 июля 1986, Оэйраш, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Фейренсе».

Клубная карьера 
Гомеш родился в городе Оэйраш. Воспитанник лиссабонской «Бенфики». Первые два года своей профессиональной карьеры он провел выступая за дубль. В основной состав команды он попал только в 2006 году, во время предсезонной подготовки, и сразу же был отправлен в аренду «Эштрелу» в сезоне 2006/07 в чемпионате Португалии, где он играл со своим тёзкой Тьягу Филипе Фигейрашем Гомешом, после чего был отправлен в польский «Заглембе», на год.

В августе 2008 Гомеша подписала «Осасуна» как свободного агента, за которую он не сыграл ни одного официального матча во время своего первого и единственного сезона. В следующем году он перешёл в другой лиссабонский клуб, Белененсиш, где он также не смог пробиться в основной состав, а его команда вылетела в низшую лигу в конце года.

Международная карьера 
7 ноября 2014 года, Гомеш был вызван в сборную Португалии её новым тренером Фернанду Сантушом для подготовки к ЕВРО-2016 на матч отборочного этапа против Армении и товарищеский с Аргентиной. Он дебютировал в последнем, выступив в старте, но был заменён на 51 минуте, получив травму. В конечном счёте португальцы одержали победу со счетом 1-0 на «Олд Траффорд».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Фейренсе»